Жорж Морис Палеолог (; 13 января 1859, Париж — 21 ноября 1944, Париж) — французский политик, дипломат; с января 1914 года работал послом Франции в России (Санкт-Петербург). Как политик, часто высказывался за антигерманскую и пророссийскую позиции. Писатель, пожизненный член Французской академии в кресле № 19 с 1928 года до 1944 года.

Биография

Родители 
Жорж Морис Палеолог родился в Париже, куда его отец — революционер Александру Палеологу — иммигрировал из Валахии после неудачного покушения на принца Георге Бибеску во время революции 1848 года. Александру был одним из трёх незаконнорождённых детей Элизабеты Вэкэреску из одной из самых знатных дворянских семей. Позднее Зое, мать Элизабеты, признала всех троих незаконнорождённых сыновей своей дочери — своих внуков, дав им девичью фамилию матери. Румынская фамилия Палеологу во Франции трансформировалась в Палеолог.

Дипломатическая карьера 

 С 1880 года работал в МИД Франции после получения университетской степени по правоведению.
 Последовательно занимал должности секретаря посольств Франции в Танжере во французском Марокко, Пекине и Риме.
 В 1893—1907 годах работал в центральном аппарате МИДа Франции.
 В 1907—1909 годах — дипломатический агент и генеральный консул Франции в Болгарии.
 В 1909—1910 годах — полномочный министр Франции в Софии.
 В 1912—1914 годах работал в центральном аппарате МИДа Франции, был директором политического департамента МИДа.
 С января 1914 года и до июля 1917 года был Послом третьей Французской республики в Российской империи. Способствовал вовлечению России в Первую мировую войну, во время которой, отстаивая интересы Франции, пытался оказывать давление на российское правительство с целью более активного участия войск Российской империи в военных действиях. Приобрёл широкие знакомства в аристократических, правительственных и общественных кругах Петрограда.
 3 мая 1917 года Палеолог уехал во Францию и продолжил работу в центральном аппарате МИДа Франции. В 1917—1918 годах играл активную роль в подготовке французской военной интервенции в Советскую Россию.
 В 1920—1921 годах был Генеральным секретарём МИДа Франции. В качестве посла Франции и генерального секретаря Министерства иностранных дел 10 августа 1920 года в Севре участвовал в подписании мирного договора между главными союзными державами (Британская империя, Франция, Италия, Япония), союзными державами (Армения, Бельгия, Греция, Польша, Португалия, Румыния, Сербо-хорвато-словенское государство, Хиджаз, Чехословакия) и Турцией.
 В 1921 году вышел в отставку из МИДа Франции.

Литературная деятельность 
 В отставке продолжил успешно заниматься активной литературной деятельностью, которую начал ещё в 1887 году.

Публикации 
 Палеолог М. Распутин: воспоминания. / пер. Фёдора Ге. — М., 1923. — 120 с.
 Палеолог М. «Царская Россия накануне революции». Пер. с фр. Д. Протопопова и Ф. Ге. Москва — Петроград, Госиздат, 1923 г. 472 с.(репринт 1991 г.)
 Палеолог М. «Царская Россия накануне революции», Пер. с фр. — 2-е изд. — М.: Международные отношения, 1991. — 336 с. ISBN 5-7133-0389-6
 Палеолог М. «Царская Россия во время мировой войны». Москва — Петроград. Гос. Издательство. 1923.
 Палеолог М. «Царская Россия во время мировой войны» Пер. с фр. — 2-е изд. — М.: Международные отношения, 1991. — 240 с. ISBN 5-7133-0378-0
 «Дневник посла», Пер. с фр. Ф. Ге и др. — М.: Захаров, 2003. ISBN 5-8159-0288-8
 Le crépuscule des tsars, Journal de Maurice Paléologue lorsqu’il était ambassadeur de France en Russie de 1914 à 1917. Mercure de France, 2007, Introduction de Nicolas Mietton.
 L’Art chinois (1887)
 Vauvenargues (1890)
 Alfred de Vigny (1891)
 Profils de femmes (1895)
 Le Cilice (1901)
 Rome, notes d’histoire et d’art (1902)
 La Cravache (1904)
 Le Point d’honneur (1907)
 Dante, essai sur son caractère et son génie (1909)
 La Russie des tsars pendant la Grande Guerre (1921-23)
 Le Roman tragique de l’empereur Alexandre II (1923)
 Les Entretiens de l’impératrice Eugénie (1928)
 Alexandra Feodorowna, impératrice de Russie (1932)
 Un prélude à l’invasion de la Belgique. Le Plan Schlieffen, 1904 (1932)
 Guillaume II et Nicolas II (1935)
 Alexandre Ier, un tsar énigmatique (1937)
 Les Précurseurs de Lénine (1938)
 Élisabeth, impératrice d’Autriche. L’hérédité sinistre des Wittelsbach (1939)
 L'Écroulement du tsarisme (1939)
 Aux portes du jugement dernier. Élisabeth-Féodorowna, grande-duchesse de Russie (1940)
 Au quai d’Orsay à la veille de la tourmente. Journal, 1913—1914 (1947)
 Journal de l’affaire Dreyfus, 1894—1899, l’affaire Dreyfus et le Quai d’Orsay (1955)

Почётные звания и награды 
 После двух неудачных попыток в 1923 и 1924 годах, Жорж Морис Палеолог был избран в 1928 году пожизненным членом Французской академии. С 1928 года до смерти в 1944 году занимал кресло № 19, в котором его предшественником был Шарль Жонар, а преемником — Шарль де Шамбрен
 Великий офицер ордена Почётного легиона
 Орден Святого Александра Невского (Российская империя, 8 (21) июля 1914 года)

Отдельные цитаты из Палеолога 
 О смерти Григория Распутина:

 О демократии:

См. также 
 О династии византийских императоров см. Палеологи

Литература 
 Ferro Marc. The Russian Revolution of February 1917. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1972. P. 213—214.
 Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne, Humanitas publishing house, Bucharest, 1995. P. 131—132

Примечания

Ссылки 
 Биография Палеолога из Биографического словаря «Политические деятели России. 1917» К. А. Залесского на сайте Хронос.
 Биография Палеолога из Биографического словаря «Политические деятели России. 1917» К. А. Залесского на сайте Кроссворд кафе
 Биография Палеолога на сайте Французской академии
 «Алфавитноый указатель» имен эпохи Николая Второго На сайте Наследник Цесаревич
 Romantisme et diplomatie: две статьи Палеолога на французском языке о Талейране и Меттернихе.

Политики Франции
Послы Франции в России
Члены Французской академии
Биографы Франции